Камполі ()

 Камполі-Аппенніно — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Фрозіноне.
 Камполі-дель-Монте-Табурно — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.